Újpest – distretto di Budapest
 Újpest-Központ – stazione della metropolitana di Budapest
 Újpest Football Club – società di calcio ungherese
 Újpesti Torna Egylet – squadra di pallanuoto ungherese